Tapirense – abitanti di Tapira (Minas Gerais)
Tapirense – abitanti di Tapira (Paraná)